Брусник може бити:

Србија:
 Брусник (Вучитрн), насеље у општини Вучитрн, КиМ, Република Србија
 Брусник (Зајечар), насеље града Зајечара, Република Србија
 Брусник (Ивањица), насеље у општини Ивањица, Република Србија

Босна и Херцеговина:
 Брусник (Србац), насеље у општини Србац, Република Српска, БиХ

Северна Македонија:
 Брусник (Битољ), насеље у општини Битољ, Северна Македонија
 Брусник (Неготино), насеље у општини Неготино, Северна Македонија

Хрватска:
 Брусник (Пакрац), насеље града Пакраца, Хрватска

или

 Брусник (планина), планина у Источној Херцеговини код Фатничког поља
 Брусник (острво), острво у Јадранском мору